Иоганн Франц Ксавье Арнольд (, 1730—1801) — австрийский писатель и ботаник. Неизвестно, настоящее ли это имя или псевдоним.

Автор наименований ряда ботанических таксонов. В ботанической номенклатуре эти названия дополняются сокращением «».

Возможно,  опубликовал под этим псевдонимом свою работу «Reise nach Mariazell in Steyermark», в 1785 году.. В других публикациях автор упоминается как аббат Арнольд, что предполагает сан священнослужителя.

Вклад в ботанику 
Согласно официальной ботанической номенклатуре, Арнольд был первым, кто сделал ботаническое описание сосны чёрной (Pinus nigra), произрастающего в Центральной Европе хвойного дерева, хорошо известного под тривиальным названием «».

Несколько растений были названы его именем:

 Malus x arnoldiana
 Forsythia, Arnold dwarf

Научные работы
 Reise nach Mariazell in Steyermark. Verlag Wapler, Wien 1785, 24 S. (resolver.sub.uni-goettingen.de — mit einer Zeichnung Pinus nigra? auf der letzten Seite).

Примечания

Литература 
 Цандер, Роберт: Zander Handwörterbuch der Pflanzennamen. Hrsg. von Fritz Encke, Günther Buchheim, Siegmund Seybold. 14., neubearbeitete und erweiterte Auflage. Eugen Ulmer, Stuttgart 1993, ISBN 3-8001-5063-8.

Ссылки 
 

Ботаники XVIII века